Penelope (ptice), rod ptica porodice Cracidae.
 Penelopa, Odisejeva žena
 201 Penelope, asteroid glavnog pojasa
 Penelope (ime), žensko ime:
 Penelope Cruz, španjolska glumica